Ivanje je lahko:
 Ivanje, Bojnik (Srbija)
 Ivanje, Cres (Hrvaška)
 Ivanje, Prijepolje (Srbija)
 Ivanje, Bijelo Polje (Črna gora)
 Ivanje, Nikšić (Črna gora)